Brusasorzi  ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Brusasorzi (≈1516–1567), italienischer Maler
 Felice Brusasorzi (1539/40–1605), italienischer Maler